Risfjorden er navnet på flere fjorde i Finnmark:

 Risfjorden (Berlevåg) – en arm af Kongsfjorden i Berlevåg kommune.
 Risfjorden (Gamvik) – en fjord i Gamvik kommune.
 Risfjorden (Tufjorden) – en arm af Tufjorden i Nordkapp kommune.
 Risfjorden (Skarsvåg) – en fjord ved Skarsvåg i Nordkapp kommune.
 Risfjorden (Kamøyvær) – en fjord ved Kamøyvær i Nordkapp kommune.